Baofan bezeichnet:

 Baofan, Großgemeinde (宝梵镇) im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Baofan (Dorf), Dorf (宝梵村) der gleichnamigen Großgemeinde;
 den Baofan-Tempel (宝梵寺) in der gleichnamigen Großgemeinde.